Токат ():

 Токат — город в Турции, административный центр ила Токат.
 Токат — ил на севере Турции.